Ленинская комната — в СССР помещение в казармах воинских частей (на кораблях), в школах, пионерских лагерях, на предприятиях, предназначенное для проведения досуга и политической подготовки. В современной российской армии подобные комнаты называют «комнатой досуга».

В гражданских организациях в ленинской комнате присутствовали бюсты и портреты Ленина. Существовали специальные методические указания по оформлению ленинских комнат. В школах ленинская комната также называлась пионерской; здесь стандартные изображения взрослого Ленина соседствовали с его изображениями в юном возрасте.

В вооружённых силах 
Первоначально в казармах и на военных кораблях организовывались красные уголки. После смерти Ленина с февраля 1924 года стали повсеместно переименовываться в ленинские комнаты (каюты). В декабре 1940 г. директивой № 56 начальника Главного управления политической пропаганды было введено в действие «Положение о ленинской комнате». Ленинская комната стала центром организации и проведения культурно-просветительной работы и отдыха в подразделении. В послевоенный период комнаты организовывались в соответствии с Уставом внутренней службы ВС СССР.

Существовали рекомендации политуправления армии и флота по их оформлению. Ответственным за оформление и поддержание порядка в комнате являлся заместитель командира подразделения по политической работе. Комнаты являлись центром политической и просветительской работы в части и подразделении. В них проводились политзанятия, обсуждения и встречи. Также в комнате, в свободное время, солдаты и матросы могли отдохнуть, почитать прессу и посмотреть телевизор.

Обычно в комнате присутствовал бюст или портрет Ленина. На стенах размещалась наглядная агитация: специальные стенды с портретами членов политбюро, картой мира, фотографиями по истории части, схемой боевого пути части во время Великой Отечественной войны. В комнате находился телевизор и подшивки газет.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Пропаганда в СССР
Вооружённые силы СССР
Объекты, названные в честь Владимира Ленина